Edward George »Eddie« Gerard, kanadski profesionalni hokejist, * 10. oktober 1890, Ottawa, Ontario, Kanada, † 12. december 1937. 

Rodil se je v Ottawi in kot profesionalec igral 10 sezon za domače moštvo Ottawa Hockey Club. Bil je član več moštev, ki so osvojila Stanleyjev pokal, dokler se ni upokojil leta 1923. Z delom v hokeju na ledu je sicer nadaljeval kot trener do 1935 ter leta 1926 osvojil še en Stanleyjev pokal. Leta 1945 je bil sprejet v Hokejski hram slavnih lige NHL.

Kariera
Gerard je v svoji igralski karieri osvojil 4 Stanleyjeve pokale, od tega tri kot član moštva Ottawa Hockey Club in enega kot član moštva Toronto St. Patricks. Gerarda so posodili v Toronto za Finale Stanleyjevega pokala 1922, potem ko je direktor moštva Vancouver Millionaires Lester Patrick dovolil, da si Toronto izbere katerega koli branilca iz lige NHL kot zamenjavo za poškodovanega igralca. Toronto je tekmo in serijo dobil. Eddie Gerard je bil kapetan moštva Ottawa Hockey Club od 1919 do 1923, leta 1945 je bil sprejet v Hokejski hram slavnih lige NHL. 

Gerard je med igranjem treniral Ottawo eno sezono (1917/18). Po igralski upokojitvi je bil direktor-trener moštva Montreal Maroons od sezone 1924/25 do 1928/29. V sezoni 1925/26 je še petič osvojil Stanleyjev pokal. Potem ko so mu Maroonsi oditi, je za sezoni 1930/31 in 1931/32 postal trener moštva New York Americans. Jeseni 1932 se je vrnil v Montreal Maroons še za dve sezoni ter zopet opravljal tako funkcijo direktorja kot trenerja. Za kratek čas je treniral tudi moštvo St. Louis Eagles, v sezoni 1934/35 jih je vodil le na 13 tekmah. Sezona 1934/35 je postala njegova zadnja sezona kot trener kakega NHL moštva. 

Gerard je bil zelo učinkovit in športen hokejist z odličnimi drsalnimi sposobnostmi in spreten v igri s ploščkom. Predvsem zaradi njegovih voditeljskih sposobnosti ni čudno, da je bil skoraj 5 let kapetan moštva Ottawa Hockey Club.

Nagrade in dosežki
1945 – sprejet v Hokejski hram slavnih lige NHL

Pregled kariere

|-
| Ottawa Seconds
| OCHL
| 07/08
|
| 7
| 8
| 0
| 8
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Ottawa Seconds
| OCHL
| 08/09
|
| 5
| 11
| 0
| 11
|
| 
|
| 2
| 1
| 0
| 1
| 
| 5
|-
| Ottawa Seconds
| OCHL
| 09/10
|
| 9
| 17
| 0
| 17
|
| 
|
| 3
| 1
| 0
| 1
| 
| 14
|-
| Ottawa New Edinburghs
| OCHL
| 10/11
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Ottawa New Edinburghs
| IPAHU
| 10/11
|
| 6
| 9
| 0
| 9
|
| 18
|
| 3
| 6
| 0
| 6
| 
| 6
|-
| Ottawa New Edinburghs
| IPAHU
| 11/12
|
| 10
| 12
| 0
| 12
|
| 8
|
| 4
| 8
| 0
| 8
| 
| 6
|-
| Ottawa New Edinburghs
| IPAHU
| 12/13
|
| 8
| 16
| 0
| 16
|
| 16
|
| 6
| 6
| 0
| 6
| 
| 6
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHA
| 13/14
|
| 11
| 6
| 7
| 13
|
| 34
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHA
| 14/15
|
| 20
| 9
| 10
| 19
|
| 39
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| 
| 6
|-
| Moštvo zvezd vzhoda
| Ekshib.
| 14/15
|
| 3
| 1
| 2
| 3
|
| 14
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHA
| 15/16
|
| 24
| 5
| 13
| 18
|
| 57
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHA
| 16/17
|
| 19
| 18
| 16
| 34
|
| 48
|
| 2
| 1
| 2
| 3
| 
| 6
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHL
| 17/18
|
| 20
| 13
| 7
| 20
|
| 26
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHL
| 18/19
|
| 18
| 4
| 6
| 10
|
| 17
|
| 5
| 3
| 0
| 3
| 
| 3
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHL
| 19/20
|
| 22
| 9
| 7
| 16
|
| 19
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Ottawa Hockey Club
| Stanleyjev pokal
| 19/20
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 5
| 2
| 1
| 3
| 
| 3
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHL
| 20/21
|
| 24
| 11
| 4
| 15
|
| 18
|
| 2
| 1
| 0
| 1
| 
| 6
|-
| Ottawa Hockey Club
| Stanleyjev pokal
| 20/21
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 
| 44
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHL
| 21/22
|
| 21
| 7
| 11
| 18
|
| 16
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 8
|-
| Toronto St. Patricks
| Stanleyjev pokal
| 21/22
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHL
| 22/23
|
| 23
| 6
| 13
| 19
|
| 12
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| Ottawa Hockey Club
| Stanleyjev pokal
| 22/23
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| 
| 4
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 252
| bgcolor="#7FFF00" | 171
| bgcolor="#7FFF00" | 88
| bgcolor="#7FFF00" | 259
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 342
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 53
| bgcolor="#7FFF00" | 31
| bgcolor="#7FFF00" | 3
| bgcolor="#7FFF00" | 34
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 117
|}

Viri

Zunanje povezave
 
 
 

Kanadski hokejski branilci
Kanadski hokejski levokrilni napadalci
Kanadski hokejski trenerji
Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL
Sprejeti v Kanadski športni hram slavnih
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Hokejisti Ottawa Seconds
Hokejisti Ottawa New Edinburghs
Hokejisti Ottawa Hockey Club
Hokejisti Toronto St. Patricks
Trenerji Montreal Maroons
Trenerji New York Americans
Trenerji St. Louis Eagles